Плато́н Миха́йлович Мелиора́нский (, Санкт-Петербург — , Санкт-Петербург) — российский востоковед-тюрколог. Брат Б. М. Мелиоранского и В. М. Мелиоранского.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге. Среднее образование получил в школе при лютеранской школе Св. Екатерины.

В 1891 году окончил факультет восточных языков (арабско-персидско-турецко-татарский разряд) Петербургского университета. Дополнительно изучал тюркские языки под руководством В. В. Радлова. Был оставлен при университете и в 1894 году в качестве приват-доцента начал читать лекции на факультете восточных языков университета. В 1899 году получил степень магистра за диссертацию «Памятник в честь Кюль Тегина», темой для которой дало ему открытие в 1893 году датчанином В. Томсеном ключа к орхонско-енисейским надписям. В 1901 году получил степень доктора и тогда же был назначен экстраординарным профессором. В 1902 году был назначен секретарём восточного факультета, в декабре 1905 года стал ординарным профессором.

Ещё во время обучения в университете, в 1890 году, ездил в Оренбургскую губернию для изучения киргизского наречия. Собрав солидный материал по фольклору издал свой первый печатный труд: «Киргизские пословицы и загадки» (Записки восточного отделения Императорского русского археологического общества. — Т. VII. — 1893)). В 1893 году был командирован университетом для исследования некоторых рукописей в европейских библиотеках (особенно в Лондоне и Оксфорде) — результатом стала статья «Сказание о пророке Салихе» (в юбилейном сборнике профессора барона В. Р. Розена, 1897) и докторская диссертация «Араб-филолог о турецком языке» (1900) и её продолжение: «Араб-филолог о монгольском языке» (Записки восточного отделения Императорского русского археологического общества. Т. XV).
 
Исследовал историю тюркских языков, памятники древнетюркской письменности («Об Орхонских и Енисейских надгробных памятниках с надписями», 1898; «Памятник в честь Кюль-Тегина», 1899; «О Кудатку Билике Чингиз хана», 1901 и др.), тюркизмы в русском языке.

Библиография 
 Краткая грамматика казак-киргизского языка. Ч. 1—2. — , 1894—1897; Ч. 1: фонетика и этимология; Ч. 2: синтаксис;
 Араб-филолог о турецком языке. — , 1900;
 Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве» // ИОРЯС. — 1902. — Т. 7. — Кн. 2. — С. 273—302;
 Вторая статья о турецких элементах в языке «Слова о полку Игореве» // ИОРЯС. — 1905. — Т. 10. — Кн. 2. — С. 66—92.

Литература 
 
 
 
 Самойлович А. Памяти П. М. Мелиоранского // Записки Восточного отделения Имп. русского археологического общества. — 1907. — Т. 18. — Вып. 1 (есть список работ Мелиоранского).

 Список трудов П. М. Мелиоранского и литературы о нём // Тюркологический сборник: 1972. — , 1973. — С. 396—400;
 Кононов А. Н. П. М. Мелиоранский и отечественная тюркология // Там же. — С. 7—17;
 Попов А. И. П. М. Мелиоранский и изучение тюркизмов в русском языке // Там же. — С. 36—50.

Тюркологи Российской империи
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона